Mihanović (Mihanovic, Mihanovich, Mihanovics, Mihanowitsch ()) ist der Familienname folgender Personen:
 Antun Mihanović (1796–1861), kroatischer Lyriker und österreichischer Diplomat
 Damir Mihanović, "Ćubi" (* ?), Split Sänger, Songwriter und Musikinterpreter 
 Dubravko Mihanović (* 1975), kroatischer Dramatiker und Dramatiker 
 Franz Mihanović (* ?), Architekt 
 Iva Mihanovic (Iva Schell; * 1978), deutsche Opern-, Operetten- und Konzertsängerin in der Stimmlage Sopran
 Miho Mihanović (1862–1938), kroatischer Auswanderer nach Argentinien, Reeder 
 Nedjeljko Mihanović (* 1930), kroatischer Schriftsteller und Politiker 
 Nikola Mihanović, später Nicolás Mihanovich (1846–1929), kroatisch-argentinischer Reeder
 Robert Frangeš Mihanović (1872–1940), kroatischer Bildhauer
 Vinko Mihanović (* ?), kroatischer Schauspieler 

Siehe auch:
 die Mihanović-Blätter
 Gymnocalycium mihanovichii